Seonica je lahko:
 Seonica, Konjic (Bosna in Hercegovina)
 Seonica, Tomislavgrad (Bosna in Hercegovina)